Märthesheimer ist der Name von

 Helga Märthesheimer (1938–2008), deutsche Journalistin
 Peter Märthesheimer (1937–2004), deutscher Drehbuchautor, Produzent und Romanautor

Siehe auch:
 Maerthesheimer